Джозеф Бейкер () — англомовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Джозеф Бейкер (1767—1817) — британський морський офіцер
 Джо Бейкер (1940—2003) — англійський футболіст

Див. також 
 Бейкер (прізвище)